DSB steht für:
 Danske Statsbaner, Dänische Staatsbahnen
 Datenschutzbeauftragter
 Datenschutzbehörde (Österreich)
 Datenschutz-Berater, eine juristische Fachzeitschrift für Datenschutz
 Deep Sand Bed, oder Tiefsandbett-Methode, eine Methode zum Betrieb von Korallenriffaquarien
 Demokraten für ein starkes Bulgarien, eine bulgarische Partei und Mitglied der Europäischen Volkspartei
 Deutsche Schlauchboot GmbH & Co. KG, ein Hersteller von Schlauchbooten und Rettungsinseln für die Schifffahrt 
 Deutsche Schule Barcelona, eine Deutsche Auslandsschule
 Deutsche Schule Brüssel, eine Deutsche Auslandsschule
 Deutscher Sängerbund, ein Laienchorverband
 Deutscher Schachbund, die Dachorganisation der Schachspieler in Deutschland
 Deutscher Schaustellerbund, die Berufsspitzenorganisation des deutschen Schausteller- und Freizeitparkgewerbes
 Deutscher Schützenbund, ein Dachverband für Sportschützen in Deutschland
 Deutscher Schwerhörigenbund, eine deutsche Behinderten-Selbsthilfe-Organisation
 Deutscher Sportbund, frühere Dachorganisation der Landessportbünde und Sportfachverbände in Deutschland 
 Dictionary of Scientific Biography, biografisches Nachschlagewerk zu Naturwissenschaftlern
 Dirk Scheringa Beheer, die niederländische DSB Bank
 Dispute Settlement Body, Streitschlichtungsgremium der Welthandelsorganisation
 Dutch Safety Board, Onderzoeksraad voor Veiligheid, niederländische Untersuchungsbehörde für Sicherheitsvorfälle
 Internationale Deutsche Schule Brüssel, die Deutsche Auslandsschule in Brüssel
 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

Dsb steht für:
 feuchtes Kontinentalklima, Klimaklassifikation nach Köppen, siehe Effektive Klimaklassifikation #D-Klimate

dsb steht für:
 Niedersorbische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung